Derdes, cap rebel macedoni de la casa reial dels elimis
 Derdes d'Elímia, príncep dels elimis d'Elímia o Elimea (Elymia o Elimeia)
 Derdes, noble macedoni